Walter Dix ist der Name folgender Personen:

* Walter Dix (Agrarwissenschaftler) (1879–1965), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Walter Dix (Leichtathlet) (* 1986), US-amerikanischer Sprinter